Camm o CAMM puede hacer referencia:
 a Sydney Camm, ingeniero británico; o
 al misil CAMM (misil).